Okręty US Navy o nazwie USS  "Saginaw", pochodzącej od rzeki Saginaw i miasta w stanie Michigan:
Pierwszy "Saginaw" został zwodowany w 1859 jako "Toucey", został przyjęty do służby w 1860 i rozbity w 1870. 
Drugi "Saginaw" był okrętem desantowym czołgów (LST), który był w służbie w latach 1970 - 1994. Później został sprzedany Australii.
Saginaw